Bei dem Titel City of Bones handelt es sich um drei Buchtitel:

 City of Bones (Wells), ein Fantasyroman von Martha Wells aus dem Jahr 1995
 City of Bones, Originaltitel eines Kriminalromans von Michael Connelly aus dem Jahr 2002, siehe Kein Engel so rein
 City of Bones (Clare), ein Fantasyroman von Cassandra Clare aus dem Jahr 2007

sowie einen Film:
Chroniken der Unterwelt – City of Bones aus dem Jahr 2013